Jméno a příjmení Jan Vodička má více nositelů:

 Jan Vodička (kazatel) (asi 1570–asi 1610) – evangelický kazatel a náboženský spisovatel
 Jan Vodička (politik) (1893–1961) – československý politik za Komunistickou stranu Československa
 Jan Vodička (lední hokejista) (1932–2014) – český lední hokejista, brankář, účastník ZOH 1956